Гранха Падиља има више значења:

 Гранха Падиља (Силао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Гранха Падиља (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику